ЧКЗ:
 Челябинский Кировский завод
 Чебаркульский крановый завод